Artocarpus heterophyllus, o pé da jaca

Localidades
Jaqueira (Pernambuco), município
Jaqueira (Recife), bairro
Jaqueira (Três Rios), bairro

Desambiguações de topônimos